Antonio Cecchi – esploratore italiano (1849-1896)
 Antonio Cecchi – rivoluzionario italiano (1895-1969)